«Беззако́ние» — советская короткометражная комедия Константина Юдина по мотивам одноимённого рассказа А. П. Чехова, снятая на киностудии «Мосфильм» в 1953 году. Премьера состоялась 11 декабря 1953 года.

Сюжет 
Коллежский асессор Мигуев по пути домой встречает поджидающую его горничную Аглаю, с которой имел короткий роман. Аглая требует положить 5 тысяч рублей на её счёт в банке, а в противном случае грозит подкинуть ему их незаконнорожденного ребёнка и рассказать обо всём его жене.

На крыльце у двери Мигуев действительно обнаруживает младенца. Схватив «беззаконие», он бродит по ночному городу, безуспешно пытаясь подбросить его соседям и попутно рассуждая о детской судьбе. В конце концов, в нём просыпаются отцовские чувства, и Мигуев идёт к жене с повинной.

В ролях 
 Михаил Яншин —  Мигуев, коллежский асессор
 Лидия Сухаревская —  Анна Филипповна, жена Мигуева
 Тамара Носова — горничная Агния
 Всеволод Санаев — дворник Ермолай
 Ольга Аросева — прачка Аксинья
 Георгий Георгиу — сосед Мигуева (нет в титрах)
 Леонид Пирогов — телеграфист с гитарой (нет в титрах)
 Пётр Репнин — игрок в карты (нет в титрах)
 Сергей Кулагин — игрок в карты (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Константин Юдин
 Второй режиссёр: Владимир Герасимов
 Оператор: Игорь Гелейн
 Художник-постановщик: Георгий Турылёв
 Композитор: Антонио Спадавеккиа
 Звукооператор: Сергей Минервин

Технические данные 
 Цветной
 Звуковой (моно)
 2 части, 404 метра

Актёрские образы 
Вера Тулякова, рассматривая амплуа Тамары Носовой, её комический и в то же время остросатирический образ «героини-дуры», писала, что в персонаже Аглаи, «этого бесконечно тупого, безответственного, блудливого существа… как бы эскизно уже появились приметы будущего „лица“» актрисы: Этот характерный взгляд огромных голубых ничего не выражающих глаз. Слегка приоткрытый рот, с немного отвисшей нижней губой, тяжёлый подбородок, вздёрнутый нос, красное лицо, пышущее здоровьем и контрастирующее с жёлтыми косицами… Маска Тамары Носовой удивительно скульптурна и живописна. Но ещё больший эффект она приобретает в сочетании с голосом актрисы.

Критика 
Ростислав Юренев подчёркивал, что ряд режиссёрских находок — таких как компания игроков в преферанс, пожилой телеграфист с гитарой, танцующие силуэты в окне, — всё это не нарушает стиля Чехова, но позволяет лучше проникнуться атмосферой рассказа и «хорошо аккомпанирует переживаниям чиновника, нашедшего на крыльце плод беззакония — подкинутого младенца». Он высоко оценил комедийный талант Михаила Яншина, который «умно и зло показал всю несложную и малопривлекательную гамму чувств Мигуева» и в метаниях которого «чувствуется грустная и брезгливая улыбка Чехова». Режиссёру, по его мнению, удалось разглядеть глубокий смысл в нарочито фарсовом произведении — «томление людей от безысходной пошлости жизни, слабость еле мерцающего огонька простой человеческой любви и доброты, едва вспыхнув при появлении „подброшенного“ ребенка, тотчас угасает…».

По словам историка кино Петра Багрова, комедии «Беззаконие» и «Шведская спичка» Константина Юдина пронизаны «щемящим чувством безысходности и тоски», и для советского кино 1950-х годов они стали своего рода революцией, потеснив «бравурные комедии» Григория Александрова и Ивана Пырьева.

Киновед Александр Иванов также отмечал, что «Беззаконие» и «Шведская спичка», снятые Юдиным «между кончиной одного вождя и приходом к власти другого», были самыми яркими и свободными от цензуры работами режиссёра, «два маленьких шедевра», в которых он смог, наконец, раскрыться.

См. также 
 «Беззаконие» — российский мультфильм по мотивам того же рассказа А. П. Чехова.

Примечания

Ссылки 

 
 «Беззаконие» на сайте телеканала «Культура»

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1953 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1953 года
Экранизации рассказов